Никола́й Никола́евич Гуса́ров (20 ноября 1940, Севастополь — 17 апреля 2022, Екатеринбург) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Заслуженный артист Удмуртской АССР (1974).

Биография 
С началом войны был эвакуирован с матерью в Ростовскую область, посёлок Зимовники. В 1958 году окончил Зимовниковскую среднюю школу и два года жил и работал в Ростове-на-Дону разнорабочим, слесарем-котельщиком, помощником кочегара на водотрубных котлах промышленного типа.

В 1960 году поступил в Москве в театральное училище им. Щепкина (мастерская В. И. Коршунова). По окончании служил актёром в театрах таких городов, как Пенза, Кемерово, Омск, Ижевск. Получил звание заслуженного артиста УАССР.

В 1976 году поступил на Высшие режиссёрские курсы при Госкино СССР.

С 1978 года — режиссёр-постановщик х/ф Свердловской киностудии.

Работал режиссёром в Уральском театре эстрады, на телекомпании 4 канал.

Семья

Надежда Даниловна - супруга

Анастасия Николаевна - дочь

Дарья Николаевна - дочь

Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Фильмография

Режиссёр 
 1999 — Казачья быль
 1992 — Вверх тормашками
 1991 — Дикое поле
 1990 — Кошмар в сумасшедшем доме
 1989 — Молодой человек из хорошей семьи
 1989 — Лошади в океане
 1987 — Команда «33»
 1986 — Покушение на ГОЭЛРО
 1985 — Тайна Золотой горы
 1983 — Семён Дежнёв
 1982 — Тем, кто остаётся жить
 1980 — На берегу большой реки

Актёр 
 2008 — Серебро — Ферапонт
 1999 — Казачья быль — Чига
 1993 — И вечно возвращаться — эпизод
 1992 — Вверх тормашками — Иван Попсуйко, казак-хуторянин, механизатор
 1991 — Дикое поле — Лукьян Чига
 1990 — Кошмар в сумасшедшем доме — Иван, ассенизатор
 1989 — Молодой человек из хорошей семьи — недовольный режиссёр
 1989 — Лошади в океане — тюремщик
 1989 — Гарем Степана Гуслякова — Парфёныч, отец Мариши, колхозник
 1988 — Серая мышь — Ванечка
 1987 — Команда «33» — эпизод
 1986 — Покушение на ГОЭЛРО — Казанец, чекист (нет в титрах)
 1983 — Семён Дежнёв — Тимошка
 1982 — Тем, кто остаётся жить — эпизод
 1981 — Сын полка — Матвеев

Сценарист 
 1999 — Казачья быль
 1992 — Вверх тормашками
 1991 — Дикое поле
 1990 — Кошмар в сумасшедшем доме
 1989 — Лошади в океане

Литература 
 

Персоналии:Свердловская киностудия
Персоналии:Государственный русский драматический театр Удмуртии
Заслуженные артисты Удмуртской АССР
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров